Pohlia est le nom scientifique de quatre genres biologiques différents :
 Pohlia Hedw., 1801, genre de mousses de la famille des Bryaceae ;
 Pohlia Conil & Lys, 1977, genre de foraminifères de la famille des Tournayellidae ;
 Pohlia Steindachner, 1867, synonyme de Lithobates Fitzinger, 1843, genre d'amphibiens de la famille des Ranidae ;
 Pohlia Rogalla & Amler, 2006, genre de mollusques de la super-famille des Hippocardioidea.

Référence 
 

Homonymie de genre en biologie